Hao Shuai (ur. 1983) – chiński tenisista stołowy
 Hao Shuai (ur. 1987) – chińska lekkoatletka, młociarka